Ива́н Зы́ков:
 
 Зыков, Иван Кириллович (1920—2015) — советский и российский учёный, профессор Военно-космической академии имени .
 Зыков, Иван Михайлович (1873—1939) — русский педагог, Герой Труда.
 Зыков, Иван Сергеевич (1846—не ранее 1908) — командир 2-го кавалерийского корпуса и 16-го армейского корпуса, генерал от кавалерии.